De FFAS Senior League 2008 was het 14e seizoen van de FFAS Soccer League. Titelhouder was Konica FC, kampioen in 2007, dat dit seizoen niet deelnam.

Deelnemende teams 
Aan het begin van het seizoen deden er dertien teams mee. Utulei Youth werd echter na drie keer niet te hebben gespeeld uit de competitie gezet. Al hun niet gespeelde wedstrijden werden tot een 0-3 uitslag  verklaard.

Eindstand 

Voetbal in Amerikaans-Samoa
Competitievoetbal 2008